A Wikimedia Tchéquia/Chéquia (Wikimedia Česká republika, em tcheco) é o capítulo local da Wikimedia Foundation na Tchéquia. Foi iniciada em 6 de maio de 2008, na cidade de Praga.

Ligações externas
 Página da Wikimedia República Checa no Meta

Capítulos locais da Fundação Wikimedia
Chéquia